Sigle pour le terme bancaire taux effectif global;
 Diminutif de Tenés Empanadas Graciela, jeu vidéo sur ordinateur ;
 en chimie, il s'agit du triéthylène glycol.
 en hématologie, TEG est le diminutif de thromboélastographie, une technique mesurant la viscoélasticité d'un prélèvement sanguin et utilisée pour tester la coagulation d'un patient.
 Miles Teg, personnage du Cycle de Dune.
 Diminutif de Thermoelectric generator